Соревнования в спринте классическим стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 25 февраля. В квалификации было заявлено 112 участниц, из которых на старт вышли 111. В четвертьфиналы отобрались 30 лучших по итогам квалификации. 

Чемпионкой мира впервые стала шведская лыжница Йонна Сундлинг.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Четвертьфиналы 
В каждом четвертьфинале два победителя проходят в полуфинал. Также в полуфинал проходят два участника с лучшим временем из всех остальных спортсменов.

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Четвертьфинал 4

Четвертьфинал 5

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021